UNESCO-Kommission bezeichnet die Mittlerorganisation eines Mitgliedsstaats der UNESCO:

 UNESCO-Kommission, siehe: UNESCO#Nationalkommissionen
 Deutsche UNESCO-Kommission (DUK)
 Österreichische UNESCO-Kommission (ÖUK)
 Schweizerische UNESCO-Kommission (SUK)